Уршма (Уртма) — река в России, протекает во Владимирской области в окрестностях Суздаля.

Исток реки находится у деревни Зернево. Река течёт на восток, протекает мимо деревни Карельская Слободка, в которой имеются памятники архитектуры — ансамбль церквей Дмитрия Солунского и Сергиевской. Далее река течёт через село Гавриловское, в котором на реке устроено водохранилище. Ниже Гавриловского река принимает левый приток Тумку и вскоре впадает в Каменку. Устье реки находится на 26 км от устья реки Каменки. Длина реки — 14 км, площадь её водосборного бассейна — 105 км².

У села Семёновское-Советское на правом берегу Уршмы находится древнерусское селище Семёновское XI—XII веков, на левом берегу — древнерусское селище Красная горка XI—XII веков.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Нерль от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300812110000032708
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003270
 Код бассейна — 09.01.03.008
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 1 км: река Тумка

Примечания

Ссылки 
 Лист карты O-37-129

Реки Владимирской области